Азнакаева
 Азнакаева, Раиля Шарафеевна (род. 18 октября 1952, посёлок Кувандык, Оренбургская область) — певица, народная артистка Республики Башкортостан (1992).
 Азнакаева — прежнее название п. Азнакаево (Бакалинский район), упраздненный в 1986 году поселок Бузюровского сельсовета Бакалинского района Башкирской АССР.